82 км (82-й кіломе́тр;  Вісімдесят дру́гий кіломе́тр) — мітка відліку відстані в кілометрах на лінійних об'єктах.

Власна назва наступних об'єктів:

Залізничні роздільні, зупинні пункти та платформи

82 км — колійний пост Одеської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Донецької залізниці.
 82 км — зупинний пункт Південно-Західної залізниці.

82 км — роз'їзд Приволзької залізниці.
 82 км — зупинний пункт Горьківської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Кузбаської дирекції Західно-Сибірської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Кузбаської дирекції Західно-Сибірської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Куйбишевської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Московської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Лискинської дирекції Південно-Східної залізниці.
 82 км — зупинний пункт Ртищевської дирекції Південно-Східної залізниці.
 82 км — зупинний пункт Південно-Уральської залізниці.
 82 км — зупинний пункт Свердловської залізниці.

Платформа 82 км — зупинний пункт Азербайджанської залізниці.

Населені пункти 
 Зупинна Платформа 82 км Льнозавод — населений пункт у Тогучинському районі Новосибірської області (Росія).

Див. також 
 82
 Список залізничних станцій і роз'їздів України (8)